Castelló d'Empúries, provincia di Girona
Castelló de Farfanya, provincia di Lleida
Castellón de la Plana, provincia di Castellón
Castelló de Rugat, provincia di Valencia

Castelló è anche il nome catalano della provincia di Castellón

Pagine correlate 
 Castel
 Castell (disambigua)
 Castello (disambigua)
 Castelli